Адамс () — деревня в округе Гейдж, штат Небраска, США. Согласно переписи 2010 года, население составляет 573 человека.

История 
Первоначально территорию, на которой сейчас располагается деревня, колонизировал пионер из Индианы Джон О. Адамс (1808—1887). Он прибыл на земли в 1857 году. Адамс заключил сделку с железнодорожной компанией, которая намеревалась проложить пути в 1873 году.

География 
Координаты деревни —  (40.457526, −96.510322).

По данным Бюро переписи населения США, Адамс имеет общую площадь в 1,54 км2. Деревня полностью располагается на суше. Она находится примерно в 25 милях к югу от Линкольна.

Население

Примечания 

Населённые пункты Небраски